Fortune 500 — список 500 крупнейших компаний США по размеру выручки, составляемый журналом Fortune. Впервые такой список был составлен в 1955 году. Публикуется также расширенный список Fortune 1000 и сокращённый — Fortune 100. Кроме этого журнал публикует список крупнейших компаний мира Fortune Global 500.

История 
Первоначально список включал только промышленные, горнодобывающие и энергетические компании, первую десятку первого списка составили General Motors, Jersey Standard, U.S. Steel, General Electric, Esmark, Chrysler, Armour and Company, Gulf Oil, Mobil и DuPont. С 1994 года в список включаются компании всех отраслей.

Методология 
В список включаются публичные и частные компании, зарегистрированные или ведущие большую часть деятельности в США. Список составляется в мае на основе выручки за прошедший финансовый год.

2022 Fortune 500 
Выручка 500 крупнейших компаний США за 2022 год составила 16,1 трлн долларов (64 % ВВП страны), чистая прибыль — 1,8 трлн долларов. В первую двадцатку вошли:

Примечания 

Компании США
Списки компаний по экономическим показателям